Stadtbahn (dal tedesco lett. "ferrovia urbana") può indicare:
 La Stadtbahn, ferrovia est-ovest di Berlino
 La Stadtbahn di Vienna, un complesso di linee ferroviarie urbane oggi facenti parte della U-Bahn o della S-Bahn
 Stadtbahn, un sistema di trasporto, intermedio fra tram e metropolitana, presente in molte città tedesche